Celypha är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1825. Celypha ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Celypha